

USA
Huntsville (Alabama)
Huntsville (Arkansas)
Huntsville (Connecticut)
Huntsville (Észak-Karolina)
Huntsville (Illinois)
Huntsville Township
Huntsville (Madison megye, Indiana)
Huntsville (Randolph megye, Indiana)
Huntsville (Kansas)
Huntsville (Missouri)
Huntsville (Nyugat-Virginia)
Huntsville (Ohio)
Huntsville (Tennessee)
Huntsville (Texas)
Huntsville (Utah)
Huntsville (Washington)

Kanada
Huntsville (Ontario)